Octopoteuthidae är en familj av bläckfiskar. Octopoteuthidae ingår i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Octopoteuthidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Octopoteuthidae